Гран-при Великобритании 1972 года — седьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона  года. Автогонки прошли 15 июля 1972 года на трассе Брэндс-Хэтч.

Команда «Frank Williams Racing Cars» отказалась от использования шасси «March» и выставила собственное шасси под маркой спонсора «Politoys». Также в чемпионате дебютировала команда «Connew». BRM сократила своё присутствие до трёх автомобилей. Нанни Галли вернулся в «Tecno», а на его место «Ferrari» взяла Артуро Мерцарио из своей команды спортивных автомобилей.

Квалификацию выиграл Жаки Икс, опередивший Эмерсона Фиттипальди на 0,4 секунды. В гонке бельгиец лидировал с первых кругов, но на 49 круге был вынужден сойти из-за повреждения масляного радиатора, в результате чего победу в гонке одержал Эмерсон Фиттипальди. Питер Ревсон, приехавший третьим, во второй раз в сезоне поднялся на подиум.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-48 Жаки Икс

49-76 Эмерсон Фиттипальди

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Великобритании